Stubenberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Stubenberg, Bayern – kommin i Bayern, Niederbayern,

Österrike 

 Stubenberg (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar